Грег Андрусяк (;  14 листопада 1969, Кранбрук) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року в МХЛ.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 88-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Айсберен Берлін», «Женева-Серветт», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лугано» та «Гамбург Фрізерс».

Загалом провів 43 матчі в НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 
 Грег Андрусяк на Eliteprospects.com  
 Грег Андрусяк на legendsofhockey.net  
 Грег Андрусяк на eurohockey.com  
 Грег Андрусяк на nhl.com 

Українці Канади
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Лугано»‎
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти «Кура»‎
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»